Schizotarsata – klad pajęczaków obejmujący spawęki (Pedipalpi) i wymarłe Haptopoda.

J. A. Dunlop w pracach z 1999 i 2002 roku przewidywał, że Haptopoda mogą stanowić grupę siostrzaną spawęk. W 2007 roku J. W. Schultz opublikował wyniki badań filogenetycznych, które również na to wskazują, w związku z czym zaproponował dla tak powstałego kladu nową nazwę Schizotarsata. Według wyników tych analiz Schizotarsata stanowią grupę siostrzaną dla pająków, tworząc z nimi klad Tetrapulmonata.

Synapoprficznymi cechami wspólnymi tych pajęczaków są: spiczasta przednia krawędź karapaksu, wydłużenie odnóży przedniej pary oraz podzielone końcowe człony stóp odnóży krocznych.

Przypisy 

Pajęczaki